Švýcarská hokejová liga - sezóna 2007/2008. Vítězem se stal tým ZSC Lions.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo
 HC Lugano - EHC Basel 4:1 na zápasy
 SCL Tigers - HC Ambrì-Piotta 4:3 na zápasy

2. kolo
 HC Ambrì-Piotta - EHC Basel 4:0 na zápasy

Baráž
 EHC Basel (poslední z play out) - EHC Biel (vítěz Nationalligy B) 0:4 na zápasy

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008